Думнагуал:

 Думнагуал III — король Альт Клута (Стратклайда) с 754 года.
 Думнагуал Старый — сын Кинвида Альт Клуитского.
 Думнагуал ап Кинан — сын Кинана Альт Клуитского.
 Думнагуал ап Эугейн — сын Эугейна